Michela Cerruti – włoska zawodniczka startująca w wyścigach samochodowych
 Nino Cerruti – włoski stylista, projektant mody oraz biznesmen; założyciel domu mody Cerruti